Світимир (; *д/н — †бл.880) — князь Паннонської Хорватії у 838—880 роках.

Життєпис 
Про походження відсутні відомості, втім напевне належав до знатного роду. У 838 році під час війни Радбода, маркграф Східної марки, з Ратимира, князя Паннонської Хорватії, підтримав першого. Цим частково сприяв перемозі франків. В нагороду того ж року отримав у володіння Нижню Паннонію (сучасна Славонія).

Багато зробив для піднесення своєї держави, весь час зберігаючи вірність Франкській імперії. Завдяки цьому був захищений від нападу з заходу. На сході зміг протидіяти болгарам. Значну увагу приділяв розбудові міст, ремесел, сприяв торгівлі. Помер близько 880 року. Владу успадкував Браслав.

Джерела 
 Ivan Mužić, «Hrvatska povijest devetoga stoljeća», (Povjesnice Hrvata 3), Split 2007. ISBN 978-953-263-034-3

Князі Хорватії